Chavuma steht für:

 Chavuma (Sambia), Ort in Sambia
 Chavuma (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Chavumafälle, Wasserfälle in Sambia